Die Tschechoslowakische Fußballmeisterschaft 1991/92 war die 61. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer, seit 1990 innerhalb der CSFR. Die Saison begann am 13. August 1991 und endete am 3. Juni 1992.

Meister wurde der ŠK Slovan Bratislava.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Die beiden letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
TJ Tatran Agro Prešov wurde umbenannt in FC Tatran Prešov

Abschlusstabelle 

für Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1991/92 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1991/92
Fußballsaison 1991/92